Sant’Apollinare steht für:
 Teatro Sant’Apollinare, 1651 in Venedig eröffnetes Opernhaus

Sant’Apollinare ist der Name folgender

Orte:
 Sant’Apollinare, italienische Gemeinde in der Provinz Frosinone in der Region Latium
 Sant’Apollinare (Rovigo), Fraktion der Gemeinde Rovigo, in der Provinz Rovigo, Region Venetien

Kirchen:
 Sant’Apollinare in Classe, dem hl. Apollinaris von Ravenna geweihte Kirche in Classe
 Sant’Apollinare (Rom), Titelkirche in Rom
 Sant’Apollinare Nuovo, dreischiffige Basilikalkirche in Ravenna in Italien